Bloqueador alfadrenérgico
Bloqueador beta-adrenérgico
Bloqueador de ar
Bloqueador digital
Bloqueador dos canais de cálcio
Bloqueador neuromuscular

Filtro solar, também conhecido como "Bloqueador solar"

Desambiguação